Manau kan syfta på:

Manau (musikgrupp) – en rappgrupp från Paris
 Bukit Terutung Manau – ett berg i Indonesien
 Pematang Manau – ett berg i Indonesien
 Sungai Manau-besar – ett vattendrag i Indonesien

Se även
 Sungai Manau